Lösmühle ist der Ortsname von

 Lösmühle (Hilpoltstein), Ortsteil der Stadt Hilpoltstein, Landkreis Roth, Bayern
 Lösmühle (Rettenbach), Ortsteil der Gemeinde Rettenbach, Landkreis Cham, Bayern